Koyama bezeichnet:

 (3383) Koyama, ein Asteroid

Koyama ist der Familienname folgender Personen:

 Koyama Akiko (* 1935), japanische Schauspielerin
 Akio Koyama (* 1955), japanischer Fagottist
 Andy Koyama (* 1962), kanadischer Toningenieur
 Arata Koyama (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Chire Koyama (* 1964), chinesische und japanische Tischtennisspielerin, siehe He Zhili
 Koyama Eitatsu (1880–1945), japanischer Maler
 Koyama Fujio (1900–1975), japanischer Kunsthistoriker und Töpfer
 Gō Koyama (* 1960), japanischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Koyama Keizō (1897–1987), japanischer Maler
 Kenji Koyama (* 1972), japanischer Fußballspieler
 Kiyoshi Koyama (1936–2019), japanischer Journalist und Jazzproduzent
 Koyama Kiyoshige (1914–2009), japanischer Komponist
 Kosuke Koyama (1929–2009), japanischer Theologe
 Mihoko Koyama (1910–2003), Gründerin des Miho Museums und Erbin des Toyobo-Textil-Unternehmens
 Miki Koyama (* 1997), japanische Autorennfahrerin
 Koyama Osanori (1905–1988), japanischer Politiker
 Shōta Koyama (* 1947), japanischer Jazzmusiker
 Koyama Shōtarō (1857–1916), japanischer Maler
 Shoya Koyama (* 2003), japanischer Fußballspieler
 Shuri Koyama (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Koyama Taigetsu (1891–1946), japanischer Maler
 Takuto Koyama (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Takuya Koyama (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Tomoyoshi Koyama (* 1983), japanischer Motorradrennfahrer
 Tsutomu Koyama (1936–2012), japanischer Volleyballspieler
 Yōhei Koyama (* 1998), japanischer Skirennläufer

Kōyama ist der Familienname folgender Personen:
 Kōyama Iwao (1905–1993), japanischer Philosoph
 Ken’ichi Kōyama (1933–1997), japanischer Politikwissenschaftler
 Seijirō Kōyama (* 1941), japanischer Filmregisseur